Eventually – album di Paul Westerberg del 1996
Eventually – album dei We Are Bravest del 2009